Bloomingdale kan syfta på:

 Bloomingdale's – en varuhuskedja i USA
 Bloomingdale, Florida – en ort (CDP) i Hillsborough County
 Bloomingdale, Illinois – en ort (village) i DuPage County
 Bloomingdale, New Jersey – en kommun (borough) i Passaic County